Detta är en lista över sjöar i Pajala kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Pajala kommun.

Lista

Pajala kommun
 Lista